Frels ist der Familienname von
 Wilhelm Frels (1886–1942), deutscher Philologe, Germanist und Bibliothekar
 Gerhard Frels (1898–1992), von 1945 bis 1967 Generaldirektor der Gothaer Lebensversicherungsbank